Das Collector Swedish Open war ein Damen-Tennisturnier in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2013 und fand vom 13. bis 21. Juli statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Collector Swedish Open fand vom 14. bis 15. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Båstad